Hohenreuth ist der Ortsname von

 Hohenreuth (Grafengehaig), Ortsteil des Marktes Grafengehaig, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hohenreuth (Hummeltal), Ortsteil der Gemeinde Hummeltal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Hohenreuth (Lenggries), Ortsteil der Gemeinde Lenggries, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Hohenreuth (Marktleugast), Ortsteil des Marktes Marktleugast, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Hohenreuth (Traindorf), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Traindorf, Landkreis Stadtsteinach, Bayern

Siehe auch:
 Hohenreut
 Hohenreuten